Bieg na 60 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Emirates Arena w Glasgow.

Terminarz

Statystyka

Rekordy 
Tabela prezentuje halowy rekord świata, rekord Europy w hali, rekord halowych mistrzostw Europy, a także najlepsze osiągnięcia w hali w Europie i na świecie w sezonie 2019 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Najlepsze wyniki w Europie 
Poniższa tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na Starym Kontynencie w sezonie 2019 przed rozpoczęciem mistrzostw.
W zestawieniu nie ujęto rosyjskich lekkoatletów zawieszonych z powodu afery dopingowej.

Rezultaty

Eliminacje 
Rozegrano 6 biegów eliminacyjnych, do których przystąpiło 45 biegaczy. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniło sześciu zawodników z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Półfinały 
Rozegrano 3 biegi półfinałowe, w których wystartowało 24 biegaczy. Awans do finału dawało zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w swoim biegu (Q).  Skład finału uzupełniło dwóch zawodników z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Finał 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Uwagi

Przypisy 

Bieg na 60 m mężczyzn